

Селище міського типу:
 Добрянка — Чернігівська область, Чернігівський район
Селище:
 Добрянка — Черкаська область, Звенигородський район
Села:
 Добрянка — Вінницька область, Могилів-Подільський район (до 1980-х років в селі існувала однойменна вузькоколійна залізнична станція)
 Добрянка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Добрянка — Херсонська область, Бериславський район
Пункт пропуску:
 Добрянка — пункт пропуску через державний кордон України з Білоруссю

Добрянка () — село, Підкарпатське воєводство, Перемишльський повіт

Добрянка — місто, Пермський край
 Добрянка — село, Амурська область, Серишевський район
 Добрянка — присілок, Омська область, Полтавський район
 Добрянка — присілок, Рязанська область, Спаський район
 Добрянка — колишній присілок Хіславичського району Смоленської області
 Добрянка — річка в Пермському краї

Див. також 
 Добрянське
 Добрянський